

Cinema 
Over the Garden Wall – cortometraggio muto britannico del 1901 diretto da James Williamson
Over the Garden Wall – cortometraggio muto statunitense del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Over the Garden Wall – cortometraggio britannico del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon
Over the Garden Wall – cortometraggio statunitense del 1911 diretto da George Melford
Over the Garden Wall – cortometraggio muto britannico del 1914 diretto da Hay Plumb
Over the Garden Wall – cortometraggio muto britannico del 1914 diretto da Percy Nash
Over the Garden Wall – film statunitense del 1917 diretto da Norval MacGregor
Giorgetta e il suo chauffeur (Over the Garden Wall) – film muto statunitense del 1919 diretto da David Smith
Over the Garden Wall – cortometraggio muto statunitense del 1920 diretto da Vin Moore
Over the Garden Wall – film britannico del 1934 diretto da John Daumery

Televisione 
Over the Garden Wall - Avventura nella foresta dei misteri – miniserie televisiva animata del 2014